Museo de las Fuerzas Armadas puede hacer referencia a:

 Museo de las Fuerzas Armadas (Albania);
 Museo de las Fuerzas Armadas (Angola);
 Museo de las Fuerzas Armadas (Noruega).